Nazwa odnóg i starorzeczy Odry na różnych jej odcinkach:
 Stara Odra we Wrocławiu
 Stara Odra w Głogowie
Stara Odra w Wyszynie koło wsi Wysokie (Gmina Czerwieńsk)
 Stara Odra (Alte Oder) w powiecie Märkisch Oderland w Niemczech

Przypisy